Чэнь Чжицзя́нь (; род. 1966) — китайско-американский биохимик и иммунолог.
Доктор философии (1991), профессор , исследователь Медицинского института Говарда Хьюза (с 2005), член Национальной академии наук США (2014). Ещё в начале своей карьеры открыл роль убиквитина.
В 2012 году открыл .

Вырос в уезде Аньси провинции Фуцзянь.
Изначально хотел изучать физику.
Окончил по биологии  (1985) и в 1991 году по биохимии — Университет штата Нью-Йорк в Буффало, в последнем получил степень доктора философии, занимался у Cecile Pickart. Был постдоком у Индера Верма.
Работал в ProScript Inc.

С 1997 года трудится в , где ныне профессор.
Он стал там первым поступившим в штат новосозданной и возглавленной Эриком Олсоном кафедры молекулярной биологии.
Работает под началом Брюса Бётлера, нобелевского лауреата 2011 года.

Входит в Консультативный совет Oskar Fischer Prize.

Награды и отличия 
  (1998)
  Scholar (2002)
  Investigator (2002)
  Norman Hackerman Award (2005)
 Edith and Peter O’Donnell Award,  (2007)
  (2012)
 ASBMB-Merck Award,  (2015)
  (2018) — за открытие 
 Премия за прорыв в области медицины (2019) — за открытие 
 Switzer Prize,  (2019)
 Премия Вильяма Коли (2020)

Примечания

Ссылки 
 https://profiles.utsouthwestern.edu/profile/29110/zhijian-chen.html 
 https://www.hhmi.org/insidelook/zhijian-james-chen 

Биохимики по алфавиту
Биохимики США
иммунологи по алфавиту
иммунологи США
Члены Национальной академии наук США
доктора философии по биохимии
Учёные Медицинского института Говарда Хьюза
Удостоенные Breakthrough Prize